Курсель () — станция линии 2 Парижского метрополитена, расположенная на границе VIII и XVII округов Парижа. Названа по рю и бульвару де Курсель.

Рядом со станцией располагается один из православных соборов Парижа — Собор Александра Невского. Также рядом со станцией проживал Фюльжанс Бьенвеню, один из идеологов Парижского метрополитена.

История 
 Станция открылась 7 октября 1902 года в составе пускового участка Шарль де Голль — Этуаль — Анвер.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (204 место по пассажиропотоку в Парижском метро)

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена VIII округа Парижа
Станции метрополитена XVII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1902 году